Teichosporella är ett släkte av svampar. Teichosporella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Teichosporella